Trust jelentései:

Zene 
Együttesek
 Trust 1977-ben alakult francia rockegyüttes.
 Trust, 2007-ben alakult belga popegyüttes.
 Trust, 2010-ben alakult kanadai szintipop együttes.

Albumok
 Trust, Elvis Costello albuma, 1981.
 Trust, a Brother Beyond együttes albuma, 1989.
 Trust, Boney James albuma, 1992.
 Trust, a Low együttes albuma, 2002.
 Trust, a Saga együttes albuma, 2006.

Dalok
 Trust, a Brother Beyond együttes dala, 1990.
 Trust, a KMFDM dala, 1995.
 Trust, a Megadeth együttes Grammy-díjra jelölt dala, 1997.
 Trust, Hamaszaki Ajumi dala, 1998.
 Trust, Okui Maszami dala, 2005.
 Trust, Keyshia Cole és Monica közös dala, 2008.